Francesco Cherubin (1838-1910) – vescovo cattolico italiano
 Nicolò Cherubin (n. 1986) – calciatore italiano

Pagine correlate 
Cherubino (disambigua)
Cherubini